Людвіг Дарапський (Майнц 9 травня 1857—1916) — чилійський натураліст німецького походження, хімік і антрополог. На честь Людвіга Дарапського названо мінерал дарапськіт.

Окремі праці 

Enteisenung und Grundwasser (1905)

Mineralien aus dem Saltpetergebiete von Chile (1900)

Zur Geographie der Puna de Atacama (1899)

Notas mineralógicas de Atacama (1898)

El departamento de Taltal: morfologia del terreno y sus riquezas (1890)

La lengua araucana (1890)

Estudios linguísticos americanos: fueguinos (1889)

Estudio sobre las aguas termales del Puente del Inca. Bol. Acad. Nac. Ciencias Cordoba (1887)

Las termas del Valle de Cachapoal (1887)

Примітки

Джерела 
 Ludwig Darapsky — Wikidata
 Ludwig Darapsky. NeglectedScience 

Чилійські науковці
Німецькі науковці